Félix Martin peut désigner :
 Félix Martin (1840-1924), un homme politique français ; 
 Félix Martin (1844-1917), un sculpteur et peintre français ;

Voir aussi 
 Félix Martin Réal (1792-1864), un homme politique français ;
 Félix Martin-Feuillée (1830-1898), un homme politique et un ministre français ;
 Félix Martin-Sabon (1846-1933), un photographe français.